Oncholaimoides är ett släkte av rundmaskar. Oncholaimoides ingår i familjen Oncholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Oncholaimoides